Hongo es el nombre común de los organismos del reino Fungi. En particular se puede referir a:
 hongos terrestres (Amastigomycota o Eufungi)
y en especial a algunos de los miembros de este grupo, tales como:
 Boletus aereus, llamado hongo negro
 Boletus edulis, conocido como hongo u hongo blanco

Este término también puede referirse a:

 Anémona de mar, también conocida como hongo marino, un orden de animales marinos
 Bombín, también denominado sombrero hongo, una clase de sombrero
 Nube de hongo, la que se forma tras una gran explosión, como las atómicas (hongo nuclear)